Чемпіонат Австрії 1916/17 () — 6-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вчетверте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Теодор Мантлер
 Вінценц Діттріх
 Віллібальд Штейскаль
 Рудольф Рупець
 Франц Бальцер
 Йозеф Гаглер
 Рудольф Бакура
 Карл Вондрак
 Густав Візер
 Едуард Бауер

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1916/17 на rsssf 

1917
Австрія
Австрія